Velika nagrada Brazilije 1997 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 30. marca 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:16,004
| 
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:16,594
| +0,590
|-
! 3
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:16,644
| +0,640
|-
! 4
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:16,692
| +0,688
|-
! 5
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 1:16,576
| +0,752
|-
! 6
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:16,757
| +0,753
|-
! 7
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:16,912
| +0,908
|-
! 8
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:16,971
| +0,967
|-
! 9
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:17,090
| +1,086
|-
! 10
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:17,175
| +1,171
|-
! 11
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:17,259
| +1,255
|-
! 12
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,262
| +1,258
|-
! 13
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:17,409
| +1,405
|-
! 14
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:17,527
| +1,523
|-
! 15
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:17,999
| +1,995
|-
! 16
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:18,095
| +2,091
|-
! 17
| 21
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 1:18,336
| +2,332
|-
! 18
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:18,557
| +2,553
|-
! 19
| 17
|  Nicola Larini
| Sauber-Petronas
| 1:18,644
| +2,640
|-
! 20
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:18,773
| +2,769
|-
! 21
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:18,885
| +2,881
|-
! 22
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:19,274
| +3,270
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 72
| 1:36:06,990
| 1
| 10
|-
! 2
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 72
| + 4,190 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 72
| + 15,870 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 33,033 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 72
| + 33,731 s
| 2
| 2
|-
! 6
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 72
| + 34,020 s
| 6
| 1
|-
! 7
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 72
| + 50,912 s
| 13
|  
|-
! 8
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 72
| + 1:00,639
| 7
|  
|-
! 9
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 72
| + 1:15,402
| 8
|  
|-
! 10
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 11
| 17
|  Nicola Larini
| Sauber-Petronas
| 71
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 12
| 14
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 71
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 13
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 71
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 14
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 71
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 15
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 70
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 16
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 70
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 17
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 68
| Motor
| 9
|  
|-
! 18
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 67
| +5 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 52
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 16
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 15
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|-
! WD
| 24
|  Vincenzo Sospiri
| Lola-Ford
| -
| Prepoved
| -
|  
|-
! WD
| 25
|  Ricardo Rosset
| Lola-Ford
| -
| Prepoved
| -
|  
|}

Opombe 
Dirka je bil prekinjena po nesreči v prvem krogu in se nadaljevala s ponovnim štartom.
Jan Magnussen se ni pojavil na ponovnem štartu.

Formula 1 sezona 1997
1997